YUA steht für:
 Yuanmou Air Base (IATA-Code), Militärflughafen in Chuxiong, chinesische Provinz Yunnan

Yua steht für:
 Yua, Gattung aus der Familie der Weinrebengewächse

yua steht für:
 Mayathan (ISO-639-3-Code), Yukatekisches Maya

Abkürzung